Титул чемпиона мира Impact () является главным титулом в федерации реслинга Impact Wrestling (ранее Total Nonstop Action Wrestling, TNA). Титул был представлен 13 мая 2007 года, после того как пятилетний контракт на использование титула NWA подошёл к концу.

Чемпион мира Impact Wrestling в тяжёлом весе определяется по результатам поединков реслеров, которые вовлекаются в сюжетные противостояния. Постановка противостояния за титул включает положительных и отрицательных персонажей. Часть персонажей выступает под вымышленными именами, в то время как другие под своими настоящими именами. Трансляция некоторых заранее записанных шоу может значительно отставать во времени. Первым чемпионом TNA в тяжёлом весе стал Курт Энгл, он же является обладателем рекорда по количеству его завоеваний (6 раз). По состоянию на  , самое продолжительное время титулом владеет Джош Александр —  дней; Первое обладание титулом является самым коротким в истории титула — 1 день. Действующим чемпионом является Джош Александр, это его второе чемпионство. Всего титул завоёвывало 32 человека 56 раз, шесть раз титул становился вакантным.

Обладатели титула

Названия

Статистика продолжительности владения 

Актуальность:

Примечания

Ссылки 
 Impact Wrestling
 История TNA World Heavyweight Championship на Cagematch.net

Списки чемпионов Impact Wrestling